Högsjö kyrka kan avse:

 Högsjö kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Västra Vingåkers församling i Strängnäs stift
 Högsjö gamla kyrka – en kyrkobyggnad Härnösands stift
 Högsjö nya kyrka – en kyrkobyggnad Härnösands stift